O nome Faxai foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste. Faxai é um nome dado pelo Laos e é um nome feminino num idioma local.

 Tufão Faxai (2001) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 5 a sudeste do Japão, sendo o ciclone tropical mais intenso da temporada de tufões no Pacífico de 2001. Apesar de sua intensidade, nunca ameaçou a costa
 Tempestade tropical Faxai (2007) - Tempestade tropical a leste Taiwan. Nunca ameaçou a costa.

Desambiguação